Хижина:
 Хижина — примитивное жилище человека или строение для животных.
 «Хижина» — христианский роман Уилльяма П. Янга
 «Хижина» — американский драматический фильм 2017 года режиссёра Стюарта Хэзелдайна, основанный на одноимённом романе.

См. также 
 «Хижина дяди Тома»
 Мир — хижинам, война — дворцам!